Енди Родик је освојио турнир. У финалу му је Гиљермо Корија предао меч при резултату 6:7(2:7), 6:3, 6:1.

Носиоци 

  Роџер Федерер (треће коло)
  '''Енди Родик (победник)
  Гиљермо Корија (финалиста)
  Андре Агаси (четврто коло)
  Карлос Моја (четвртфинале)
  Рајнер Шитлер (друго коло)
  Тим Хенман (друго коло)
  Давид Налбандијан (одустао пре почетка турнира)
  Парадорн Сричапан (четврто коло)
  Николас Масу (друго коло)
  Марк Филипусис (друго коло)
  Себастијан Грожан (четврто коло)
  Шенг Схалкен (друго коло, дисквалификован)
  Јиржи Новак (треће коло)
  Мартин Веркерк (друго коло)
  Марди Фиш ''(друго коло)
|
  Лејтон Хјуит ''(треће коло) 
  Густаво Киртен ''(друго коло) 
  Томи Робредо ''(четврто коло) 
  Агустин Каљери ''(четвртфинале) 
  Фернандо Гонзалез ''(полуфинале) 
  Алберт Коста ''(друго коло) 
  Фелисијано Лопез ''(друго коло) 
  Арно Клеман ''(друго коло) 
  Хуан Игнасио Чела ''(треће коло) 
  Јонас Бјеркман ''(треће коло) 
  Доминик Хрбати ''(треће коло) 
  Макс Мирни ''(треће коло) 
  Јарко Нијеминен ''(друго коло) 
  Гастон Гаудио ''(друго коло) 
  Марат Сафин ''(друго коло) 
  Рафаел Надал ''(четврто коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2004.